Вільтане́з () — муніципалітет у Франції, у регіоні Іль-де-Франс, департамент Сена-Сен-Дені. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 13 км на північ від Парижа, 10 км на північний захід від Бобіньї. Тут розташований Університет Париж XIII.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 4065 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 12953,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 [ Розташування муніципалітету Вільтанез на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Сена-Сен-Дені

Примітки 

Муніципалітети департаменту Сена-Сен-Дені